Kelemen, férfikeresztnév
 Kelemen, magyar családnév
Földrajzi helyek
 Kelemen-forrás-csúcs, Hargita megye legmagasabb pontja
 Kelemen-havasok, a Keleti-Kárpátok legmagasabb vulkáni hegysége
 Kelemen, falu Horvátországban, Jalžabet községben, Varasd megyében
Lásd még
 Kelemen pápa (egyértelműsítő lap)